Андрес Прієто — чилійський футболіст і футбольний тренер.
 Андрес Томас Прієто Альберт (1993) — іспанський футболіст, воротар.
 Давід Прієто (1983) — іспанський футболіст, захисник,
 Карлос Прієто (1980) — іспанський гандболіст, олімпійський медаліст.
 Мануель Гарсія Прієто, 1-й маркіз Алусемас (1859 — 1938) — іспанський правник і політик, міністр внутрішніх справ.
 Одрі Прієто, Одрі Прієто-Бокашвілі (1980) — французька борчиня вільного стилю.
 Рафаель Реєс Прієто (1849—1921) — 5-й президент Колумбії.
 Сантос Гутьєррес Прієто (1820—1872) — президент Сполучених Штатів Колумбії.
 Хабі Прієто, Хав'єр Прієто Аргарате (1983) — іспанський футболіст баскського походження.
 Хосе Хоакін Прієто — президент Чилі
 Хуан Прієто де Орельяна — представник іспанської корони в Новому Королівстві Гранада.